José Piñera puede referirse a:

 José Piñera Echenique, economista y exministro chileno, hijo de José Piñera Carvallo.
 José Piñera Carvallo, ingeniero chileno, padre de José Piñera Echenique, Sebastián Piñera, Miguel Piñera y otros.